Консолидация (от ) — укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, движений и прочего):

Бухгалтерский учёт и экономика 
 Консолидация — сведение бухгалтерских данных при подготовке сводного отчёта.
 Консолидация — замена национальной валюты в валютных резервах страны международными денежными активами.
 Консолидация — вложение прибыли, полученной от торговли спекулятивными акциями, в более надёжные акции.
 Консолидация — стабилизация биржевого курса после повышения или понижения.

Геология 
 Консолидация — геологический процесс, при котором происходит уменьшение объёма осадка (начальная стадия диагенеза).

Информатика 
 Консолидация свободного места — одно из названий процесса дефрагментации диска.

Медицина 
 Лёгочная консолидация — уплотнение лёгочной ткани.
 Консолидация перелома — процесс сращения перелома (образования костной мозоли).

Право 
 Консолидация — вид систематизации нормативных актов.

Шахматы 
 Консолидация — укрепление шахматной позиции, объединение усилий разрозненных шахматных фигур.

Разное 
 Консолидация грузов — объединение грузов нескольких разных отправителей для последующей их транспортировки одним транспортом. Такая схема дает возможность сэкономить значительные суммы и упростить порядок оформления документов.
 Консолидация образца — деформация образца материала во времени от приложенной нагрузки.
 Консолидация памяти — процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.